Se denomina fluminense a las personas nacidas en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

El gentilicio proviene de la palabra en latín flumen que significa río.

Normalmente se confunde el término carioca con el gentilicio fluminense, pero el primero se refiere solamente a los originarios de Río de Janeiro, la capital del estado; es decir, todo carioca es fluminense pero no todo fluminense es carioca.

Gentilicios